Рамо, Жан-Филипп — французский композитор и теоретик музыки эпохи барокко (XVIII в.)
Рамо, Карри — финский хоккеист, вратарь
 «Племянник Рамо» — философско-сатирический диалог Дени Дидро, написанный предположительно в 1760-е годы
 Рамо — старославянское слово, обозначающее плечо (мн. рамена)